Лосихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лосиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1006 человек, в том числе 477 мужчин и 529 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края